Waddill ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Waddill (1855–1931), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 James Richard Waddill (1842–1917), US-amerikanischer Politiker